Cristian Pasquato (Padua, 20 de julho de 1989) é um futebolista italiano que atua como atacante. Atualmente, joga pela , emprestado ao .

Referências 
 

Naturais de Pádua
Futebolistas da Itália
Futebolistas da Juventus Football Club
Futebolistas do Empoli Football Club
Futebolistas do Modena Football Club
Futebolistas da Unione Sportiva Lecce
Futebolistas da Udinese Calcio
Futebolistas do Bologna Football Club 1909
Futebolistas do Calcio Padova
Futebolistas do Pescara Calcio
Futebolistas da Associazione Sportiva Livorno Calcio
Futebolistas do Krylia Sovetov
Futebolistas do Legia Warszawa